Нарышкино — название населённых пунктов в России:

 Нарышкино — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Нарышкино — село в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Нарышкино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Нарышкино — посёлок городского типа в Урицком районе Орловской области.
 Нарышкино — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Нарышкино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Нарышкино — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Нарышкино — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Нарышкино — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Нарышкино — село в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.